Biagio di Antonio Tucci (1456-1516), peintre italien ;
 Christine Tucci (née en 1967), actrice américaine ;
 Dudu Tucci (né en 1955), musicien brésilien ;
 Flower Tucci (née en 1981), actrice américaine de film pornographique ;
 Gabriella Tucci (1929-2020), soprano italienne ;
 Giuseppe Tucci (1894-1984), explorateur italien ;
 Jean-Jacques Di Tucci (né en 1958), compositeur français ;
 Lin Tucci (née en 1960), actrice américaine ;
 Michael Tucci (né en 1946), acteur américain ;
 Niccolò Tucci (1908-1999), écrivain italo-suisse ;
 Roberto Tucci (1921-2015), cardinal catholique et théologien italien ;
 Stanley Tucci (né en 1960), réalisateur, acteur et écrivain américain ;
 Ugo Tucci, producteur italien ;
 William Tucci, dessinateur américain.